RFR steht als Abkürzung für:

 Radio Fantasy Raeren, ein ehemaliger belgischer privater Radiosender
 Ready for receiving, eine definierte Schnittstelle in der Datenflusskontrolle
 Ready for Rollout, eine Beschreibung für einen Status im Projektmanagement, welches besagt, dass ein Device fertig für den Rollout zum Kunden ist.
 Regionalfernsehen Rosenheim, ein bayerischer Lokalsender, siehe Regionalfernsehen Oberbayern
 Reichsforschungsrat, eine Behörde im Dritten Reich
 Reichsstelle für Raumordnung, eine Behörde im Dritten Reich
 Rio Frio (IATA-Code), IATA-Code des Flughafens in Costa Rica
 Rossendorfer Forschungsreaktor, ein ehemaliger Forschungsreaktor des Zentralinstituts für Kernforschung
 Rudergemeinschaft Flörsheim-Rüsselsheim, ein deutscher Ruderverein

RfR steht als Abkürzung für:
 Roots for Reconciliation, ein Programm des YMCA Europe

Abkürzung